

Geografia 
 Sant'Urbano, comune italiano in provincia di Padova.
 Sant'Urbano, frazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza
 Sant'Urbano, frazione di Narni in provincia di Terni
 Civita di Sant'Urbano o semplicemente "Sant'Urbano", un'antica città medievale di fondazione benedettina.

Santi e beati 
 Sant'Urbano di Nicomedia, martire con Teodoro, Menedemo ed altri sotto l'imperatore Valente, celebrato il 5 settembre;
 Papa Urbano I (†230), venerato come santo dalla chiesa cattolica, celebrato il 19 o il 25 maggio;
 Sant'Urbano di Langres (†394), vescovo di Langres, celebrato il 2 aprile;
 Sant'Urbano di Teano, vescovo, celebrato il 7 dicembre.

 beato Urbano Lefèvre (†1792), sacerdote, martire della rivoluzione francese, celebrato il 2 settembre;
 beato papa Urbano II (†1099), celebrato il 29 luglio;
 beato papa Urbano V (†1370), celebrato il 19 dicembre.